Асташиха — название населённых пунктов в России:

 Асташиха — село в Бурейском районе Амурской области.
 Асташиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Асташиха — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Асташиха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.